Кошай — деревня в Малмыжском районе Кировской области, в составе Большекитякского сельского поселения.

География 
Расположена на реке Большая Китячка в 18 км к югу от города Малмыж. Вблизи деревни проходит автодорога Киров — Вятские Поляны.

Население

Примечания 

Населённые пункты Малмыжского района